Saulce ist der Name folgender Ortschaften:

La Saulce, Gemeinde im französischen Département Hautes-Alpes
Saulce-sur-Rhône, Gemeinde im französischen Département Drôme

Siehe auch:
Saulces